Родной город может означать:

Хоумтаун 
По-английски «родной город» звучит как хоумтаун () и может означать:
Музыка
  — ирландская поп-группа, существовавшая с 2014 по 2016 год.
  («Мой родной город») — песня (1985) Брюса Спрингстина.

Населённые пункты США
  — поселение в Западной Виргинии.
  — город в Иллинойсе.
  — деревня в Пенсильвании.

Фурусато 
По-японски «родной город» звучит как фурусато () и может означать:
Музыка
  — детская песня 1914 года.
  — песня (1999) группы Morning Musume.
  — альбом (2009) группы Yuzu.
Фильмы
  — фильм 1937 года.
  — фильм 1983 года.
 Furusato Japan — аниме 2007 года.
Прочее
  — малая планета.
 Фурусато — поселение на острове Терминал (Калифорния, США), существовавшее до 1942 года.
  — ж/д ветка, функционировавшая с 1910 по 2006 год.

«В родном городе» 
''См. В родном городе

Примечания